Thérèse Raquin (roman), een roman uit 1867 van Émile Zola
Thérèse Raquin (1928), een film van Jacques Feyder
Thérèse Raquin (1953), een film van Marcel Carné